Sidewinder, qui, en anglais, est le nom commun de Crotalus cerastes, une espèce de crotale (serpent à sonnettes), peut faire référence :
 au AIM-9 Sidewinder, le missile air-air américain ;
 à Microsoft SideWinder, nom générique donné à la famille de contrôleurs de jeu numériques développée par Microsoft pour les PC ;
 à Sidewinder, le groupe de rock australien (article en anglais) ;
 au surnom d'un personnage du film Kill Bill ;
 à Side Winder, le jeu vidéo sur console Nintendo Entertainment System ;
 à SideWinders, l'équipe de la X League 2 de football américain au Japon, division ouest ;
 à The Sidewinder, un album du trompettiste Lee Morgan paru en 1964, ainsi qu'au premier morceau de cet album ;
 au Sidewinder, le vaisseau de départ dans le jeu vidéo Elite: Dangerous.
 à la Dodge Sidewinder, concept-car de Dodge ;
 Sidewinder est une petite ville à côté de l’hôtel l’Overlook dans le livre Shining, l'enfant lumière de Stephen King.